ACR steht für:
 Absolute Category Rating, Testverfahren zur Bestimmung der Videoqualität
 ACR Brändli und Vögeli, Schweizer Car-Media-Vertrieb
 Acumulador de Carga Rápida, ein Option für Speichertriebwagen bei den CAF Urbos Straßenbahnen
 Adobe Camera Raw, Software zur Bearbeitung von Rohbilddaten
 Advanced CANDU Reactor, ein Kernreaktortyp, siehe CANDU-Reaktor #Advanced CANDU Reactor
 Advanced Communications Riser, ein Computer-Bussystem
 Advanced Contrast Ratio, dynamischer Kontrast bei Flüssigbildschirmen, siehe Kontrastverhältnis #Dynamischer Kontrast
 Akrosin (auch Acrosin), ein Enzym
 Alfred County Railway, private Bahngesellschaft in Südafrika
 American College of Radiology
 American College of Rheumatology
 Ancillae Christi Regis
 Anomalous Cosmic Rays, siehe Kosmische Strahlung #Einteilung und Ursprung
 Anonymous Call Rejection, ein vermittlungstechnisches Leistungsmerkmal, siehe Vermittlungstechnische Leistungsmerkmale (öffentliche Netze)#Abweisen unbekannter Anrufer (ACR)
 Antarctic Cold Reversal, siehe Antarktischer Kälterückfall
 Armored Cavalry Regiment (dt. „Gepanzertes Kavallerieregiment“), siehe 11th Armored Cavalry Regiment
 Atelier de Création Radiophonique, französische Hörfunksendung
 Attenuation To Crosstalk Ratio, Dämpfung-Nebensprech-Verhältnis
 Austrian Cooperative Research, ein österreichisches Forschungsnetzwerk
 Auto Club Revolution, ein Rennspiel
 Automobil Clubul Român, rumänischer Automobilclub
 Bushmaster ACR, US-amerikanisches Sturmgewehr
 Steyr ACR, österreichisches Sturmgewehr
 Araracuara Airport (IATA-Flughafencode), Flughafen von Araracuara (Kolumbien), Departamento del Caquetá, Kolumbien

AČR steht für:
 Armáda České republiky, Streitkräfte der Tschechischen Republik

acr steht für:
 Achí-Sprache (ISO-639-3-Code), Maya-Sprache im Departamento Baja Verapaz, Guatemala

Siehe auch:
 ACR-Kriterien

Abkürzung